Медаль «За поранення» — військова нагорода України, відомча відзнака Міністерства оборони України.
 Медаль «За поранення» — військова нагорода Австро-Угорщини часів Першої світової війни.
 Медаль «За поранення» — військова нагорода Незалежної Держави Хорватії часів Другої світової війни.
 За поранення — німецька медаль, нагрудний знак, нагородження якою здійснювалось упродовж Першої і Другої світових війн.

Див. також 
 Пурпурове серце — військова нагорода США, яка вручається усім американським військовослужбовцям, які загинули або були поранені в результаті дій противника.